Paddock kan avse:

 Paddock – en ridbana med sand-, grus- eller flisunderlag

Personer
 Algernon Paddock
 Charlie Paddock
 Sven Paddock

Efternamn